Шингони () — коммуна и населённый пункт в островном регионе Майотта, в западной части острова Майотта (Маоре). 

Коммуна состоит из собственно города Шингони (2643 жителей, 2012 год) и 3-х населённых пунктов, в том числе: Мровале (619 жителей, 2012 год), Комбани (4616 жителей, 2012 год), Миререни (, 2576 жителей, 2012 год). Общее население коммуны составляет 10 464 человека (перепись 2012 года).

Примечания 

Города Франции
Коммуны заморского департамента Майотта
Города Комор